

Коктал — село, Аулієкольський район, Костанайська область
 Коктал — аул, Байзацький район, Жамбильська область
 Коктал — село, Балхаський район, Алматинська область
 Коктал — село, Кербулацький район, Жетисуська область
 Коктал — село, Панфіловський район, Жетисуська область
 Коктал — село, Сариагаський район, Туркестанська область
 Коктал — село, Таласький район, Жамбильська область
 Коктал — село, Талгарський район, Алматинська область
 Коктал — село, Урджарський район, Абайська область

Див. також 
 Коктал-Арасан